Romeo en Julia, een tragedie van William Shakespeare

Films

 Romeo and Juliet (1908), een film van James Stuart Blackton uit 1908
 Romeo and Juliet (1916), een film van J. Gordon Edwards uit 1916
 Romeo and Juliet (1936), een film van George Cukor uit 1936
 Romeo and Juliet (1954), een film van Renato Castellani uit 1954
 Romeo and Juliet (1968), een film van Franco Zeffirelli uit 1968
 Romeo & Juliet (1978), een televisiefilm van Alvin Rakoff
 Romeo & Juliet (1993), een televisiefilm van Norman Campbell
 Romeo & Juliet (1994), een televisiefilm van ALan Horrox
 Romeo + Juliet, een film van Baz Luhrmann uit 1996
 Tromeo and Juliet, een film van Lloyd Kaufman uit 1996
 Rockin' Romeo & Juliet, een film van David McGaw uit 2006
 Roméo et Juliette (2006), een film van Yves Desgagnés uit 2006
 Romeo & Juliet: Sealed with a Kiss, een animatiefilm van Phil Nibbelink uit 2006
 Romeo & Juliet (2013), een film van Carlo Carlei uit 2013
 Romeo and Juliet (2014), een film van Don Roy King uit 2014

Musicals
 Roméo et Juliette, de la Haine à l'Amour, een musical van Gérard Presgurvic uit 2001

Opera's, balletten, symfonieën

 Giulietta e Romeo (Zingarelli), een opera van Niccolò Antonio Zingarelli uit 1796
 Giulietta e Romeo (Vaccai), een opera van Nicola Vaccai uit 1825
 I Capuleti e i Montecchi, een opera van Vincenzo Bellini uit 1830
 Roméo et Juliette (Berlioz), een symfonie van Hector Berlioz uit 1839
 Roméo et Juliette (Gounod), een opera van Charles Gounod uit 1867
 Romeo en Julia (Tsjaikovski), een ouverture van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski uit 1869
 Romeo en Julia (Prokofjev), een ballet van Sergej Prokofjev uit 1936

Popmuziek
 Romeo and Juliet (single), een single van de rockband Dire Straits uit 1981